A NAV rövidítés a következőkre utalhat:

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, magyar állami szervezet
 Norske Arbeids- og Velferdsforvaltningen, azaz a norvég munkaügyi és jóléti minisztérium
 Norton AntiVirus, a Symantec cég vírusirtója
 Microsoft Dynamics NAV, a Microsoft egy vállalati erőforrás-kezelő terméke
 a Net asset value, azaz a nettó eszközérték angol nyelvű rövidítése